Migsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Migsch (1901–1975), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Erwin Migsch (* 1938), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Herbert Migsch (* 1941), österreichischer Alttestamentler